Andrew Naylor (1965-), patineur artistique britannique
 Ashley Naylor (1960-), joueur de squash britannique
 Brian Naylor (1923-1989), pilote automobile britannique
 Christopher David Naylor (1954-), chercheur canadien en médecine
 Gloria Naylor (1950-), écrivaine américaine
 James Naylor, ou James Nayler (1618 - 1660), prédicateur quaker anglais
 Lee Naylor :
 Lee Naylor (1971-), athlète australienne
 Lee Naylor (1980-), footballeur britannique
 Mya-Lecia Naylor (2002-2019), actrice, chanteuse et mannequin britannique
 Phyllis Reynolds Naylor (1933-), écrivaine américaine
 Richard Naylor (1977-), footballeur britannique

 Le Prix Naylor, un prix mathématique.

Toponyme 

 Naylor, une ville  du comté de Ripley, dans le Missouri, aux États-Unis.

Patronyme anglais